Napomena: Nogometne lige u Hrvatskoj u sezoni 1994./95. kojima autori Wikipedije ne mogu (trenutno) precizno odrediti rang natjecanja (nisu vidljivi iz dostupnih izvora) ili nisu igrane unutar ligaškog sustava, naknadno će se prebaciti u odgovarajuće članke.

1. Moslavačka liga (NC Kutina) 
Klubovi s područja Sisačko-moslovačke i Zagrebačke županije.

 Izvori: 
 Sokol Velika Ludina 
 Športski Nogometni Klub "Mladost" Gornja Gračenica (1966. – 2006.)

3. Moslavačka liga (NC Kutina) 

 Izvori: 
 Športski nogometni Klub "Moslavina" Donja Gračenica (1957. – 2007.)

Poveznice 
 1. HNL 1994./95.
 2. HNL 1994./95.
 3. HNL 1994./95.
 4. rang HNL-a 1994./95.
 5. rang HNL-a 1994./95.
 6. rang HNL-a 1994./95.
 7. rang HNL-a 1994./95.
 Hrvatski nogometni kup 1994./95.

Izvori 

  

1994-95
 9o